Cerrito Prieto bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cerrito Prieto (Webb County, Texas, 172 m)	
 Cerrito Prieto (Webb County, Texas, 233 m)